Kreisteil steht für:

 Teilmenge eines Kreises, siehe Kreis #Bogen, Sehne, Sektor, Segment und Ring
 Teil eines Narkosegerätes, siehe Narkosesystem
 Teilgebiet eines Verwaltungskreises, siehe Kreis (Gebiet)

Siehe auch:
 Teilkreis